Лас Гавиотас има више значења:

 Лас Гавиотас (Плајас де Росарито), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Лас Гавиотас (Комонду), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Лас Гавиотас (Кампече), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Лас Гавиотас (Кармен), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Лас Гавиотас (Чампотон), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Лас Гавиотас (Катазаха), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лас Гавиотас (Окозокоаутла де Еспиноса), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лас Гавиотас, Баха Калифорнија (Текпатан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лас Гавиотас (Виљафлорес), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лас Гавиотас, Куеста (Кваутемок), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лас Гавиотас (Сантијаго Папаскијаро), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Лас Гавиотас (Ла Барка), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лас Гавиотас (Тототлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лас Гавиотас (Буенависта), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лас Гавиотас, Маргарито Канту (Лос Ерерас), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Лас Гавиотас, Сан Херардо (Линарес), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Лас Гавиотас (Салинас Викторија), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Лас Гавиотас (Исла Мухерес), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Лас Гавиотас (Бенито Хуарез), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Лас Гавиотас (Наволато), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Лас Гавиотас (Кананеа), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Лас Гавиотас, Кампаменто Туристико (Сикотенкатл), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Лас Гавиотас (Алварадо), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лас Гавиотас (Лас Чоапас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лас Гавиотас (Идалготитлан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лас Гавиотас (Наутла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лас Гавиотас (Пасо дел Мачо), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лас Гавиотас (Тиватлан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лас Гавиотас (Туспан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лас Гавиотас (Карлос А. Кариљо), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лас Гавиотас (Јобаин), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику